

Geografia 
 Grael Hill Park – parco situato nella contea di Harford, negli Stati Uniti

Persone 
 Axel Schmidt Grael (1958) – politico brasiliano
 Johann Friedrich Grael (1708-1740) – architetto tedesco
 Lars Grael (1964) – velista brasiliano
 Martine Grael (1991) – velista brasiliana
 Marco Grael (1989) – velista brasiliano
 Torben Grael (1960) – velista brasiliano